

Persone 
Kipruto è un cognome keniota, che significa "figlio di Ruto"
Amos Kipruto (1992), maratoneta keniota
Asbel Kipruto Kiprop (1989), mezzofondista keniota
Ben Chebet Kipruto (1982), maratoneta keniota
Brimin Kipruto (1985), mezzofondista keniota, oro nei 3000 metri siepi a Pechino 2008
Conseslus Kipruto (1994), mezzofondista keniota
Dennis Kipruto Kimetto (1984), maratoneta keniota
Gilbert Kipruto Kirwa (1985), maratoneta keniota
Mike Kipruto Kigen (1986), mezzofondista keniota naturalizzato turco
Silas Kipruto (born 1984), mezzofondista keniota
Vincent Kipruto (born 1987), maratoneta keniota